

Anno 
 1928 – (MCMXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1928 a.C.

Matematica 
 1928 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1928 Summa – asteroide della fascia principale del sistema solare